Rode – miejscowość w hrabstwie Somerset, w Anglii
 Rode – w mitologii greckiej jedna z Danaid
 Rode (Rodos) – w mitologii greckiej jedna z nimf, córka Posejdona
 Rode – młoda dziewczyna występująca w Dziejach Apostolskich 12:13-15

Zobacz też

Geografia 
 Rode Heath – miejscowość w hrabstwie Cheshire, w Anglii
 Rode-le-Duc (Herzogenrath) – francuska nazwa miasta Herzogenrath w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w regionie miejskim Akwizgran
 Carleton Rode – miejscowość w hrabstwie Norfolk, w Anglii
 North Rode – miejscowość w hrabstwie Cheshire, w Anglii

Osoby 
 Jan Rode – lekarz, działacz społeczny, filantrop
 Pierre Rode – francuski skrzypek i kompozytor

Inne 
 Røde – australijski producent mikrofonów
 Rhode – strona ujednoznaczniająca